Kreer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Otto Kreer (* 1956), deutscher Politiker, Staatssekretär in Mecklenburg-Vorpommern
 Ronald Kreer (* 1959), deutscher Fußballspieler